Cow Butte bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cow Butte (Arizona)	
 Cow Butte (Colorado)	
 Cow Butte (North Dakota)	
 Cow Butte (Wyoming)